Let Me Love You kan syfta på:

Let Me Love You (sång) – en låt av Adrian Gaxha, Vrčak & Tamara Todevska
Let Me Love You (Johan Becker-låt) – en låt av Johan Becker
Let Me Love You (låt av Mario) – en låt av Mario